Prosper Auriol peut désigner :
 Prosper Auriol père (1821-1870), un banquier et homme politique français ;
 Prosper Auriol fils (1861-1944), fils du précédent, banquier et pyrénéiste français.